City-Hochhaus ist der Name mehrerer Hochhäuser:
das City-Haus I (oder City-Hochhaus) in Frankfurt am Main
das City-Hochhaus Leipzig
alternative Bezeichnung für die Hochhäuser mit dem Namen City-Hof in Hamburg